Bellagio – comune italiano in provincia di Como
 Bellagio – hotel e casinò di Las Vegas
 Suning Bellagio – hotel di Shanghai
 79271 Bellagio – asteroide della fascia principale
 Villa Bellagio – villa di Fiesole in provincia di Firenze
 Moto Guzzi Bellagio – motocicletta custom prodotta da Moto Guzzi dal 2007 al 2014